

Geografia 
 Francia
 Cantone di Fère-en-Tardenois – divisione amministrativa dell'Arrondissement di Château-Thierry con capoluogo Fère-en-Tardenois
 Cantone di Ville-en-Tardenois – divisione amministrativa storica dell'Arrondissement di Reims
 Fère-en-Tardenois – comune nella regione dell'Alta Francia
 Fresnes-en-Tardenois – comune nella regione dell'Alta Francia
 Ville-en-Tardenois – comune nella regione del Grand Est